Bourgneuf (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Bourgneuf (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy